UPV est un sigle pouvant faire référence à :
L', un groupe paramilitaire loyaliste nord-irlandais ;
Unitat del Poble Valencià, un parti politique de la Communauté valencienne (Espagne) ;
L'Université Paul Valéry de Montpellier ;
L'Université polytechnique de Valence, en Espagne.

Sigle de 3 caractères